У́димский (неофициальное название — У́дима) — посёлок в Котласском районе Архангельской области. Входит в состав Приводинского городского поселения.

География 
Удимский находится на юго-западе Котласского района Архангельской области, на ветке Северной железной дороги «Коноша—Котлас», севернее истока реки Удима. К западу от Удимского находятся посёлки Ёрга и Ломоватка.

История 
Удимский леспромхоз был создан в 1943 году. Центром леспромхоза был посёлок Удима, возникший вблизи станции Удима Печорской железнодорожной магистрали. В 1946 году был построен первый участок Удимской узкоколейной железной дороги, расположенный вблизи посёлка Удимский. Чуть позже Удимский леспромхоз был переименован в Ерогодский, однако узкоколейная железная дорога сохранила прежнее название. В 50-х годах XX века Удимская узкоколейная железная дорога была соединена с узкоколейной железной дорогой, начальным пунктом являлся посёлок Приводино. С 2006 года посёлок Удимский входит в состав Приводинского городского поселения.

Население

См. также 
 Список населённых пунктов Котласского района

Примечания

Ссылки 
 
 Удимский на Wikimapia
 Посёлок Удимский. Публичная кадастровая карта

Населённые пункты Котласского района